Doric bezeichnet:

 Doric, Dialekte des Scots, wie sie im Nordosten Schottlands gesprochen werden (Nordostschottisch)
 Doric (Schiff, 1883), Fracht- und Passagierschiff der White Star Line
 Doric (Schiff, 1923), Passagierschiff der White Star Line